Испансиљос има више значења:

 Испансиљос (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Испансиљос, Буена Виста (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику